Калугарени има више значења:

 Калугарени, насеље у округу Арад у Румунији
 Калугарени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Калугарени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Калугарени (Концешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Калугарени (Кобија де Сус), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Калугарени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Калугарени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Калугарени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Калугарени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Калугарени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Калугарени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Калугарени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Калугарени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Калугарени (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Калугарени (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији
 Општина Калугарени (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији